Śaka to w sanskrycie:
 Scytowie.
 Nazwa dynastii scytyjskiej panującej w północno-zachodnich Indiach od czasów króla Kaniszki.
 Nazwa ery kalendarza indyjskiego, liczonej od domniemanego wejścia na tron króla Kaniszki, 78 r. n.e.

Indie